Крейман — фамилия. Известные носители:

 Крейман, Борис (род. 1976) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Крейман, Франц Иванович (1828—1902) — педагог, директор частной гимназии.

См. также 
 Гимназия Креймана